Michiel de Ruyter (1607-1676), Nederlands admiraal
 Michiel de Ruyterjaar (2007), gedenkjaar 400 jaar na de geboorte van bovenstaande
 Michiel de Ruyter Vijfje (2007), een herdenkingsmunt in dit gedenkjaar
 Michiel de Ruyter (film), Nederlandse film uit 2015
 Michiel de Ruijtertunnel, een nieuwe tunnel voor autoverkeer in Amsterdam-Centrum
 Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne, een toekomstige marinierskazerne in Vlissingen

 Michiel de Ruyter (presentator), Nederlands presentator en maker van jazzprogramma's
 Michiel de Ruiter (freestyleskiër)

Zie ook 
 Zr.Ms. De Ruyter (doorverwijspagina), een overzicht van de naar Michiel de Ruyter vernoemde marineschepen